Colgate henviser til flere artikler:

Colgate-Palmolive – amerikansk multinationalt selskab.
Colgate University – amerikansk universitet i Hamilton, New York, USA.